Gallini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Gallini (1728–1805), italienischer Theaterbesitzer
 Mo Gallini (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Pina Gallini (1888–1974), italienische Schauspielerin
 Stefano Gallini (1756–1836), italienischer Mediziner und Physiker